Нижняя — посёлок железнодорожной станции, входящий в состав Усть-Багарякского се́льского поселе́ния Кунашакского района Челябинской области.

История 
Название от деревни Нижней, вошедшей в состав села Усть-Багаряк. Станция возникла в 1940 в связи со строительством линии Челябинск — Синарская..

География 
Находится на линии Челябинск— Каменск-Уральский в 122 км от Челябинска. Расположена на правой стороне по течению реки Синары в 4 км от села Усть-Багаряк. Расстояние до Кунашака — 67 км.

Население

Улицы 
 Вокзальная улица
 Железнодорожная улица
 Километр Остановка Платформа 38

Примечания 

Населённые пункты Кунашакского района